Podi se poate referi la:

 Podi, localitate din comuna Bar, Muntenegru
 Podi, localitate din comuna Herceg Novi, Muntenegru
 Podi (Trilj), localitate din Trilj, Croația